«Я люблю тебя» — название ряда фильмов:
 «Я люблю тебя» — индийский кинофильм 1979 года.
 «Я люблю тебя» — итальянско-французский кинофильм 1986 года.
 «Я люблю тебя» — китайский кинофильм 2002 года.
 «Я люблю тебя» — российский кинофильм 2004 года.
 «Я люблю тебя» — японский кинофильм 2006 года.
 «Я люблю тебя...» — российский короткометражный мультфильм 2010 года в аниме-стиле.

См. также 
 Я тебя люблю (фильм)
 I Love You
 Je t’aime